Квидзынский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Поморское воеводство. Центр повята — город Квидзын. Занимает площадь 834,64 км². Население — 83 509 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Квидзын, Прабуты
 городские гмины: Квидзын
 городско-сельские гмины: Гмина Прабуты
 сельские гмины: Гмина Гардея, Гмина Квидзын, Гмина Рыево, Гмина Садлинки

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята 

Поветы Поморского воеводства